Gavin Brian Wilkinson (Auckland, 5 de novembro de 1973) é um ex-futebolista profissional neozelândes, meio-campo, seu ultimo clube foi o Portland Timbers, onde atualmente é assistente técnico.

Carreira 
Wilkinson se profissionalizou no Waitakere City.

Seleção 
Wilkinson integrou a Seleção Neozelandesa de Futebol na Copa das Confederações de 1999.

Títulos 
Nova Zelândia
Copa das Nações da OFC: 1998 e 2002

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Nova Zelândia
Naturais de Auckland
Treinadores de futebol da Nova Zelândia
Futebolistas do Portland Timbers
Treinadores do Portland Timbers
Jogadores da Seleção Neozelandesa de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1999
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2003